Суперкубок Андорри з футболу 2018 — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 вересня 2018 року між чемпіоном та володарем кубка Андорри Санта-Колома та фіналістом кубка Андорри Сан-Жулія.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2018
Андорра
Вересень 2018